Александр Воеводин: Воеводин, Александр Дмитриевич (1857—1903) — русский географ и журналист (псевдоним Н. И. Галицкий), автор книги «На берегах Невы».
 Воеводин, Александр Михайлович (род. 1950) — советский и российский актёр, заслуженный артист России (2003).